Collard est un nom propre français qui peut faire référence à :

Étymologie 
Collard est un des nombreux hypocoristiques formés à partir du prénom Nicolas.

Variantes 
 Variantes françaises : , , Colart.
 Variantes flamandes : Colaert, , Collaart.

Localisation 
La forme Collard est fréquente dans la Marne ainsi que dans la région de la Famenne (Belgique), Collart étant plus présent dans le Nord et dans la Somme.

Patronyme 

 Antoine-Athanase Royer-Collard (1768-1825), médecin français ;
 Catherine Collard (1947-1993), pianiste française ;
 Claude Collard (1924-2007), ingénieur français, fondateur, en 1972, du Comité national olympique et sportif français ;
 Claude Collard (1936-2017), footballeur belge ;
 Cyril Collard (1957-1993), écrivain, acteur et réalisateur français ;
 Emmanuel Collard (1971-), pilote automobile français ;
 Gérard Collard (1952-), libraire et chroniqueur littéraire français ;
 Gilbert Collard (1948-), avocat et homme politique français ;
 Herminie Collard (1827-1871), peintre française ;
 Jacques Collard (1931-), restaurateur, acteur, adaptateur de pièces et de comédies musicales belge ;
 Jeannine Collard (1923-2016), chanteuse d'opéra française ;
 Jean-Philippe Collard (1948-), pianiste français ;
 Jehanne Collard (1950-2021), avocate française ;
 Joseph Collard (1953-), humoriste belge ;
 Léo Collard (1902-1981), homme politique belge ;
 Nathalie Collard (1962-), journaliste québécoise ;
 Patrick Collard, dirigeant de groupe de presse français ;
 Philippe Collard (1957-), homme politique belge ;
 Philippe Collard (1960-), athlète français ;
 Pierre-Paul Royer-Collard (1763-1845), homme politique et philosophe français ;
 René Collard (1892-?), architecte français.

Personnage de fiction 
 Nicole Collard, personnage de la série vidéoludique Les Chevaliers de Baphomet

Botanique 
 Chou collard ou collard, nom commercial américanisé du Chou cavalier (Brassica oleracea var. viridis L.)

Lien externe 
 

Patronyme belge
Patronyme français